Mandalamekar (Jatiwaras), een plaats in Indonesië
Mandalamekar (Cimenyan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing